Loučná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Loučná pod Klínovcem, città del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Loučná nad Desnou, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc